Chris Evert era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale 6–3, 6–2 Gabriela Sabatini.

Teste di serie

  Gabriela Sabatini (finale)
  Nataša Zvereva (secondo turno)
  Katerina Maleeva (primo turno)
  Arantxa Sánchez (semifinali)

 Larisa Neiland (primo turno) 
 Sandra Cecchini (quarti di finale) 
 Susan Sloane (secondo turno) 
 Conchita Martínez (campionessa)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Eckerd Tennis Open 1989